El Torneig d'Acapulco 2017, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2017, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La 24a edició del torneig es va disputar entre el 27 de febrer i el 4 de març de 2017 al Fairmont Acapulco Princess d'Acapulco, Mèxic.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017